Алексе́й Андре́евич Соколо́в (, Серпухов, Российская империя — 4 февраля 1989, Москва, СССР) — советский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта. Кавалер ордена «Знак Почёта» и ордена Красной Звезды.

Карьера 
Начинал играть в футбол в Серпухове за команду Центрального клуба профсоюзов. С 1924 по 1926 выступал за московский клуб СКИФ, с 1927 по 1928 за ОППВ / ЦДКА и с 1929 по 1932 за «РКимА / Серп и Молот». В 1933 стал играющим тренером «Динамо». Также с 1932 по 1935 год Соколов помогал Михаилу Козлову в сборной СССР. В 1935 был избран первым председателем Всесоюзной футбольной секции. Был одним из организаторов розыгрышей Кубка СССР, Соколовым была куплена хрустальная ваза и ставшая Кубком. Три раза приходил старшим тренером в тбилисское «Динамо» Под его руководством команда стала финалистом Кубка СССР 1937 года, а в 1950 году выиграла бронзовые медали чемпионата. С 1940 по 1941 и с 1945 по 1948 год работал начальником учебно-спортивного отдела московского «Динамо». В начале 1950-х и в середине 1960-х годов был председателем Всесоюзного тренерского совета Секции футбола СССР и Федерации футбола СССР. С 1959 по 1976 год был постоянным членом Президиума Федерации футбола СССР. В 1960—1986 годах работал ответственным секретарём Федерации спортивной медицины СССР. Внёс большой вклад в развитие футбола и спортивной медицины в стране. Автор многочисленных методических пособий по футболу и другим спортивным играм. В 1955—1957 годах был первым главным редактором журнала «Спортивные игры».

Параллельно с игрой в футбол работал судьёй: был главным секретарём главной судейской коллегии на всесоюзной спартакиаде 1928 года.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Образование 
Окончил медицинский институт и в 1932 году ГЦОЛИФК.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Металлург» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Москва
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Кунцевском кладбище